WPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Powell Lake (Canada)